Талі — судновий вантажопіднімний пристрій.
 Талі — персонаж серії ігор Mass Effect.
 Талі () — єврейське жіноче ім'я.
 Ану Талі ( 1972) — естонський диригент.

Топонім

Талі — населений пункт, частина міста Кожикоде.
 Талі — село в штаті Аруначал-Прадеш.

(Тале) — село в остані Мазендеран.

Талі — назва селища Пальцево Ленінградської області до 1948 р.

Талі — місто в Судані.

Талі — район міста Гельсінкі.

Див. також 
 Тали